Miastor är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Frederik Vilhelm August Meinert 1864. Miastor ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Miastor